Scouleria är ett släkte av bladmossor. Scouleria ingår i familjen Grimmiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Scouleria